Бартломеј Дронговски (; Бјалисток, 19. августа 1997) пољски је фудбалски голман, који тренутно наступа за Емполи, на позајмици из Фјорентине.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 1. јуна 2019. године.

Трофеји и награде

Појединачно 
 Најбољи голман Екстракласе за сезону 2014/15.
 Најбољи дебитант у Екстракласи за сезону 2014/15.
 Највише одбрана (17) на утакмици Серије А

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1997.
Пољски фудбалери
Фудбалски голмани
Фудбалери Јагелоније Бјалисток
Фудбалери Фјорентине
Фудбалери Емполија